Robe peut désigner :
 la robe vêtement :
 la robe de mariée,
 la robe de chambre,
 la robe universitaire,
 la robe d'avocat, par extension les avocats et les juges sont appelés « gens de robe »,
 la robe de magistrat,
 la Noblesse de robe, sous l'Ancien Régime ;
 la robe d'un animal :
 la robe de l'âne, 
 la robe du cheval,
 la robe du chat,
 la robe du chien,
 la robe du lapin,
 la robe d'un vin, c'est-à-dire sa couleur et son aspect extérieur.

Toponymie
 Robe, une localité de la région de Limestone Coast en Australie-Méridionale.
 Robe River, un cours d'eau australien.
 Robe (Arsi), ville d'Éthiopie,
 Robe (Balé), ville d'Éthiopie,
 Robe, woreda d'Éthiopie,

Œuvres 
 La Robe (Das Kleid), un film est-allemand de Konrad Petzold sorti en 1961.
 La Robe, et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et les hommes qui la regardent (De jurk), un film néerlandais d'Alex van Warmerdam sorti en 1996.
 La Robe, photographie devenue virale en 2015.
 27 robes (27 Dresses), un film américain d'Anne Fletcher sorti en 2008.

Homonymie de toponyme